Ма́ртин Брандл (; род. 1 июня 1959, Кингс-Линн, графство Норфолк) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. В 1988 году завоевал титул чемпиона Worlds Sportscar, а в 1990 году одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» на машине Jaguar XJR-12.

Карьера в Формуле-1 
Выступления начал в команде Кена Тиррелла, причём довольно лихо. Команда, казалось, шла к возрождению достижений Джеки Стюарта начала 70-х. Брандл и его партнёр Штефан Беллоф начали выступления слишком уж уверенно для дебютантов. В результате команду уличили в нарушении технического регламента и дисквалифицировали, Брандл лишился 2 заработанных очков и оказался на несколько лет в тени. Сезоны  — гг. провёл в том же Tyrrell, заработав 8 очков лишь в 1986 г. и заняв 11-е место в чемпионате.  г. провёл в Zakspeed, показав наилучший результат этой команды в гонках Формулы-1, заняв на Гран-при Сан-Марино в Имоле 5-е место. В  г. провёл одну гонку за Williams. Сезоны ,  гг. провёл за Brabham (4 очка и 16-е место в 1989 г. , 2 очка и 15-е место 1991 г.).  г. провёл в Benetton, показав свой лучший результат в чемпионатах мира — 38 очков и 6-е место по итогам сезона. Но в команде закрепиться не смог, так как никак не хотел признавать первенства выступавшего вместе с ним Михаэля Шумахера, ведя с ним на трассе жёсткую, непримиримую борьбу. После сезона  г. (Ligier — 13 очков, 7-е место), был приглашён в McLaren, переживающий в тот момент не самые лучшие времена из-за постоянных возгораний двигателей Peugeot . Тем не менее, на Гран-при Монако Брандл финишировал вторым, повторив свой лучший результат 1992 г. и в карьере вообще. В этом сезоне он занял 7-е место с 16 очками. Проведя ещё два ничем не примечательных сезона, Мартин закончил свои выступления в Формуле-1, но не покинул её полностью, став телекомментатором Формулы-1 на канале ITV .

У Брандла есть сын Алекс, ставший в 2013 году серебряным призёром чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2, и брат Робин.

Главные персонажи фильмов «Муха» Сет Брандл и «Муха 2» его сын Мартин названы в честь Мартина Брандла.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Tyrrell Racing Organisation*
! Tyrrell 012
! Cosworth V8
! 

||

|-
!rowspan=2 |
! rowspan=2 | Tyrrell Racing Organisation
! Tyrrell 012
! Cosworth V8
! rowspan=2 | 

||||

||||||||||||||

|-
! Tyrrell 014
! Renault V6 t/c
||||||||||||

||||

||
|-
!rowspan=2 |
! rowspan=2 | Data General Team Tyrrell
! Tyrrell 014
! rowspan=2 | Renault V6 t/c
! rowspan=2 | 

||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Tyrrell 015
||||||

||
|-
!rowspan=2 |
! rowspan=2 | West Zakspeed Racing
! Zakspeed 861
! rowspan=2 | Zakspeed Straight-4 t/c
! rowspan=2 | 

||||||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Zakspeed 871
||

||
|-
!
! Canon Williams Team
! Williams FW12
! Judd V8
! 

||

|-
!
! Motor Racing Developments
! Brabham BT58
! Judd V8
! 

||

|-
!rowspan=2 |
! rowspan=2 | Motor Racing Developments Ltd
! Brabham BT59Y
! rowspan=2 | Yamaha V12
! rowspan=2 | 

||||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Brabham BT60Y
||||

||
|-
!rowspan=2 |
! rowspan=2 | Camel Benetton Ford
! Benetton B191B
! rowspan=2 | Ford V8
! rowspan=2 | 

||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Benetton B192
||||||

||
|-
!
! Ligier Gitanes Blondes
! Ligier JS39
! Renault V10
! 

||

|-
!
! Marlboro McLaren Peugeot
! McLaren MP4/9
! Peugeot V10
! 

||

|-
!
! Ligier Gitanes Blondes
! Ligier JS41
! Mugen Honda V10
! 

|-
!rowspan=2 |
! B&H Total Jordan Peugeot
! rowspan=2 | Jordan 196
! rowspan=2 | Peugeot V10
! rowspan=2 | 

||||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Total Jordan Peugeot
||||

||
|}

 - Tyrrell были дисквалифицированы из чемпионата 1984 за нарушения технического регламента.

Примечания

Ссылки 
 
 Martin Brundle at itv.com

Автогонщики Великобритании
Победители 24 часов Ле-Мана
Комментаторы Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Zakspeed
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Benetton
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты FIA WEC
Лауреаты приза Сигрейва